L'Orpheline – cortometraggio del 1908 diretto da Louis Feuillade
 L'Orpheline – film del 1921 diretto da Louis Feuillade